TV4, 2000-ben indult lengyel televíziócsatorna
 TV4, 1992-1994-ig működött magyar televíziócsatorna
 TV4, 1990-ben indult svéd televíziócsatorna
 TV4, 2018-ban indult a Story 4 helyén